Лазерний офтальмологічний мікрохірургічний апарат СМ-2001 () — медичний апарат (ТУ У 14220751.008-2000  на базі Nd: YAG- або Но: YAG–лазера з модуляцією добротності.

Загальна інформація 

Лазерний офтальмологічний мікрохірургічний апарат СМ-2001 ТУ У 14220751.008-2000 на базі Nd: YAG- або Но: YAG–лазера з модуляцією добротності. Виробник — ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв» (1999 р.). Медичний співвиконавець — Інститут очних хвороб та тканинної терапії імені академіка Володимира Філатова (м. Одеса), науковий керівник — доктор медичних наук професор Лінник Леонід Андрійович, кандидат медичних наук ст. наук. співр. Чечин Петро Павлович

Використовується для малоінвазивної іридотомії при лікуванні деяких різновидів глаукоми та лазерної дисцизії вторинних плівкових катаракт

Див. також 
 Лазер
 Офтальмокоагулятор лазерний СМ-2000
 ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв»

Література та посилання 
 Про державну реєстрацію виробів медичного призначення.. Міністерство охорони здоров'я України. Державна служба лікарських засобів. Наказ № 232 від 27.08.2004
 Фросевич. Леонід ."Силиконовый" Нежин / Украина / Держава / Газета 2000.ua. № 40 (528) 8 — 14 октября 2010 г. 
 Рудик І. На рівні світових аналогів / Ніжинський вісник. — № 20 (208) від 21.05.1999 р.
 Макаренко Л. Матимемо першу в області клініку / Ніжинський вісник. від 22.11.2002 р.
 Сидоров В. І. Зваблення скіфа. Етюди / Черкаси: Вертикаль. Видавець Кандич С. Г.  2016. — 316 с.

Офтальмологічне обладнання
Лазерна техніка